Tira peut aussi désigner :

 Olia Tira (1988-), une chanteuse moldave.

Toponyme 

 Tira, une commune du Burkina Faso ;
 Tira, une ville d'Israël.
 Tira, une ville située au nord du comté de Hopkins au Texas, aux États-Unis.

Autre 
 Tira, un personnage de la série Soul.